Comuna o latrina, instal·lació sanitària
 Comuna o comú, divisió administrativa en certs països (e.g., Romania) 
 Comuna (societat), comunitat utopista
 Comuna (terres comunals), terreny pertanyent a tots els veïns d'una població
 Comuna de París, govern socialista que va dominar breument a París l'any 1871